Puurojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Puurojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Puurojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (2 ha)

Se även
Grötsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn